Костадин е мъжко име. То е еквивалент на латинското име Константин, произхождащо от „константа“ или в превод „постоянство“, „постоянен“.

Костадин празнува имен ден на 21 май.

Източници 

Български имена
Мъжки имена